K9  o K-9 puede referirse a:
 K-9 (personaje de Looney Tunes), un personaje complementario de las famosas caricaturas de Looney Tunes (Warner Bros).
 K-9 (personaje de Doctor Who), personaje regular en la serie Doctor Who de 1977 a 1981.
 K-9 (serie de televisión), serie spin-off producida alrededor del personaje anterior de 2009 a 2010.
 Pastor alemán, con función de perro policía, las fuerzas de seguridad en muchos países cuentan con unidades específicas denominadas K-9.
 K9copy, un programa libre que facilita la copia de DVD en el sistema operativo GNU/Linux.
 AMD K9, microarquitectura de procesadores AMD.